Dado Androič, slovenski umetnik, * 24. september 1969, St. Gallen, Švica.

Zunanje povezave 
 Uradna stran

Androič, Dado
Androič, Dado
Androič, Dado